EAK kan syfta på

 EAK – nationalitetsbeteckning för motorfordon från Kenya
 EAK – ett socialistiskt punkband från Göteborg, se Eld Attack Krossa
 EAK – Internetförkortning för Eating At Keyboard
 EAK – ICAO-kod för flygbolaget Euro-Asia Air